Аренберг (, ) — фамилия. Известные носители:

 Аренберг, Ли (род. 1962) — американский актёр.
 Аренберг, Юхан Якоб (1847—1914) — финский архитектор и писатель.
 Аренберг — позднеготический за́мок герцогского дома Аренбергов, расположенный на окраине Лёвена.

См. также 
 Аренберги